Schubert, német családnév
 Schubert, önkormányzat nélküli település Missouri államban (Egyesült Államok)
Csillagászat
 Schubert, kráter a Marson
 Schubert, kráter a Holdon
 3917 Franz Schubert, 1961-ben felfedezett aszteroida